Карапет Чалян (, род. 7 августа 1993, Гюмри, Армения) — армянский борец греко-римского стиля, призёр Европейских игр 2019 года и Чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов, участник Олимпийских игр в Токио.

Биография 
Родился в 1993 году. С 2010 года выступает на международной арене. В 2013 году стал чемпионом мира и Европы среди юниоров в категории до 74 кг.  

В 2015 году принял участие в Европейских играх в Баку, но занял только итоговое 25-е место. 

В 2016 году на Чемпионате Европы в Риге в весовой категории до 75 кг он завоевал бронзовую медаль.  

На Европейских играх в Минске, в 2019 году, в категории до 77 кг, стал серебряным призёром уступив в финале россиянину Александру Чехиркину.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 77 кг Карапет в схватке за бронзовую медаль поборол спортсмена из Болгарии Аика Мнацаканяна и завоевал бронзовую медаль европейского первенства.

4 августа 2021 на Олимпиаде в Токио уступил в схватке за бронзовую медаль представителю Азербайджана Рафику Гусейнову.

Спортивные достижения 
Чемпионат Европы 2010 - 2 место — ; 
Чемпионат мира 2012 - 3 место — ; 
Чемпионат Европы 2013 - 1 место — ; 
Чемпионат мира 2013 - 1 место — ; 
Дэн Колов - Никола Петров Турнир 2014 - 3 место — ; 
Чемпионат мира среди военных 2014 - 1 место — ; 
Чемпионат Европы 2015 - 3 место — ; 
Дэн Колов - Никола Петров Турнир - 2015 - 3 место — ; 
Дэн Колов - Никола Петров Турнир - 2016 -1 место — ; 
Чемпионат Европы - 2016 - 3 место — ; 
Олимпийский квалификационный турнир - 2016 - 3 место — ; 
Гран-при Парижа - 2017 - 1 место — ; 
Г. Картозия и В. Балавадзе Прайс - 2017 - 1 место — ; 
RS - Кубок Владислава Пытлясинского - 2018 - 1 место — ; 
Европейские игры - 2019 - 2 место — ; 
Гран-при Франции Анри Деглан - 2020 - 2 место — ; 
Чемпионат Европы - 2020 - 3 место — ; 
Международный украинский турнир - 2021 - 2 место — ; 
Кубок Владислава Пытлясинского - 2022 - 2 место — ;

Примечания

Ссылки  
 
 

Борцы Армении
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года